Сергей Садовников:
 Садовников, Сергей Васильевич (1835—1906) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Садовников, Сергей Константинович (род. 1982) — российский и белорусский биатлонист.